Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1968, které se konaly v hlavním městě Mexika, Ciudad de México, od 12. října 1968 do 27. října 1968. Těchto her se zúčastnilo 5530 sportovců ze 112 zemí ve 172 disciplínách ve 20 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1968 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1968
1968